Петівіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Петівіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос